

Musique 
 Helia, un groupe de post-hardcore.

Patronyme 

 Jenny Hélia (1906-1992), actrice française ;
 Marie Hélia, réalisatrice et scénariste française.

Personnage de fiction 
Helia est le nom de plusieurs personnages de fiction : 
 dans Winx Club, Hélia est le petit ami de Flora et un des spécialistes, 
 dans Stargate Atlantis, Helia est une lantienne faisant partie des anciens.